Erifyle, Eryfila () – postać w mitologii greckiej, związana z podaniem o wyprawie Siedmiu przeciw Tebom.

Była córką Talaosa i siostrą króla Argos Adrastosa. Wydana została za mąż za wieszczka Amfiaraosa. Ponieważ Adrastos często kłócił się ze szwagrem, obaj zobowiązali się, że w sytuacjach wątpliwych będą odwoływać się o rozstrzygnięcie do Erifyle. Po objęciu tronu Teb przez Polinika, Erifyle została przekupiona przez jego rywala Eteoklesa szatą i naszyjnikiem należącym do Harmonii, namawiając męża, by wziął udział w wyprawie Siedmiu wodzów. Po śmierci Amfiaraosa, przekupiona tym razem przez Tersandrosa, namówiła do udziału w wyprawie Epigonów swoich synów, Amfilochosa i Alkmeona. Po powrocie z wyprawy synowie zabili przekupną matkę, składając odebrany jej naszyjnik Harmonii w świątyni Apollona w Delfach.

Jej imię stało się w tradycji antycznej symbolem przekupstwa i chciwości.

Drzewo genealogiczne Erifyle

Przypisy 
 
 

 
 

Królowe w mitologii greckiej